Útok v Nahariji může označovat:
 Útok v Nahariji (1974) – teroristický útok Fatahu, který vedl ke smrti tří izraelských civilistů a jednoho vojáka
 Útok v Nahariji (1979) – teroristický útok Palestinské osvobozenecké fronty, který vedl ke smrti izraelského policisty a tří civilistů (včetně dvouletého a čtyřletého dítěte)